Reign d'Ontario, club de la Ligue américaine de hockey créée en 2015.
 Reign d'Ontario (ECHL), club de l'ECHL.